Дзьоецу — місто в Японії, у префектурі Ніїґата.
 Дзьоецу — регіон Японії, у префектурі Ніїґата.